ID3 steht für:

 VW ID.3, Elektroauto von Volkswagen
 ID3-Tag, Format für Metainformationen bei MP3-Dateien
 Iterative Dichotomiser 3, Algorithmus zur Entscheidungsfindung
 Dokumentenformat für Reisepässe, siehe ISO/IEC 7810

Abkürzung